Asen steht für:

 Asen (Mythologie), Göttergeschlecht in der nordischen Mythologie
 Asen (Salze), Zufluss der Salze (Bega)
 Asen, ein Dialekt der Akan-Sprachen

Asen ist der Familienname folgender Personen
 Carl Theodor Asen (1875–1927), deutscher Maler 
 Johannes Asen (Bibliothekar) (1882–1979), deutscher Bibliothekar
 Johannes Komnenos Asen († 1363), Herrscher von Valona
 Josef Asen (1884–1968), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Johannes Asen
 Assen (Begriffsklärung) 
 Aasen
 Ahsen, Stadtteil von Datteln, Kreis Recklinghausen
 Azen